Van Hasselt, een Nederlands patriciërsgeslacht
 Van Hasselt (bedrijf)

Personen met de achternaam Van Hasselt:
 Jan Lucasz. van Hasselt (voor 1600- na 1653). Nederlandse kunstschilder werkzaam aan het het hof van Safawieden. 
 Alexander Willem Michiel van Hasselt (1814-1902), Nederlands toxicoloog
 André van Hasselt (1806-1874), Belgisch schrijver/dichter en patriot
 Anne van Hasselt (1839-1908), Nederlands ingenieur en ondernemer
 Barthold Theodoor Willem van Hasselt (1896-1960), president-directeur van Shell
 Bertha van Hasselt (schilder) (1878-1932), Nederlands kunstschilder en tekenaar
 Bertha van Hasselt (1901-2009), oudste inwoner van Nederland in 2009
 Cees van Hasselt (1872-1951), Nederlands voetballer en trainer
 Johan van Hasselt (chemie), voormalig directeur van de chemische fabrieken 'Van Hasselt' te Amersfoort
 Johan van Hasselt (1850-1917), directeur Publieke Werken van de gemeente Amsterdam
 Johan van Hasselt (1880-1945), directeur van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij
 Johan Barthold Frans van Hasselt (1913-1942), Nederlands verzetsstrijder
 Johan Conrad van Hasselt (1797-1823), Nederlands arts en bioloog
 Johannes Willem van Hasselt (1752-1834), Nederlands koopman en politicus
 Jules van Hasselt (1844-1914), Nederlands burgemeester
 Nico van Hasselt (1924-2018), Nederlands huisarts
 Vera van Hasselt (1924-2014), Nederlands beeldhouwster
 Willem Jan Cornelis van Hasselt (1795-1864), Nederlands liberaal politicus en rechter

Zie ook 
 Hasselt (doorverwijspagina)